Cry to Me – album di Loleatta Holloway del 1975
 Cry to Me – singolo di Solomon Burke del 1962
 Cry to Me – singolo dei Pretty Things del 1965
 Cry to Me – singolo di Sérgio e Madi del 1978
 Cry to Me – singolo dei Gun Club del 1993
 Cry to Me – singolo di Skip Marley del 2015